Некта́рий ( от  — нектар, напиток богов, пчелиный нектар, т. е. мёд) — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители 
 Нектарий (ум. 397) — патриарх Константинопольский.
 Нектарий — монашеское имя Николая Гидрунтского (ум. 1235), византийского писателя
 Нектарий Бежецкий (ум. 1492) — русский святой
 Нектарий (1605—1680) — Патриарх Иерусалимский
 Нектарий Грек (ум. 1626) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Вологодский и Великопермский.
 Нектарий Оптинский (1853—1928) — священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах.
 Нектарий Эгинский (1846—1920) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Пентапольский.

 Нектарий (Григорьев) (1902—1969) — епископ Русской православной церкви, митрополит Кишинёвский и Молдавский.
 Нектарий (Жданов) (род. 1987) — иеромонах Русской Православной Церкви, бывший наместник Посольского Спасо-Преображенского монастыря.
 Нектарий (Келлис) (1952—2004) — епископ Александрийской правослапвной церкви, епископ Мадагаскарский.
 Нектарий (Концевич) (1905—1983) — епископ Русской православной церкви за границей.
 Нектарий (Коробов) (1942—1994) — епископ Русской православной церкви, епископ Саратовский и Вольский.
 Нектарий (Котлярчук) (1875—1935) — епископ Румынской православной церкви, публицист, историк Румынской Церкви.
 Нектарий (Круль) (1879—1966) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Дабро-Босанский.
 Нектарий (Надеждин) (1819—1874) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Харьковский и Ахтырский.
 Нектарий (Пападакис) (род. 1951) — епископ полуавтономной Критской православной церкви.
 Нектарий (Селезнёв) (род. 1974) — архиерей Русской православной церкви, епископ Ливенский и Малоархангельский.
 Нектарий (Теляшин) (1586—1667) — игумен Нило-Столобенского монастыря, архиепископ Сибирский и Тобольский.
 Нектарий (Трезвинский) (1889—1937) — епископ Русской Православной Церкви.
 Нектарий (Фролов) (род. 1961) — епископ Русской православной церкви, епископ Талдыкорганский, викарий Астанайской епархии.
 Нектарий (Хаджи-Петропулос) (род. 1965) — архимандрит Русской православной церкви за границей.
 Нектарий (Хаджимихалис) (1932—2009) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Нектарий (Цилис) (род. 1969) — архиерей Константинопольского Патриархата, управляющий Гонконгской митрополией.
 Нектарий (Яшунский) (род. 1966) — епископ Ламийского синода церкви ИПХ Греции, епископ Олимпийский (с 2007); гимнограф, переводчик.

Составные имена 
 Иоанн-Нектарий (Ковалевский) (1905—1970) — епископ Иоанн-Нектарий, глава неканонической «Французской Кафолической Православной Церкви».